10-й корпус — наименование корпуса в вооружённых силах различных государств.

Армейские и стрелковые корпуса 
 10-й армейский корпус (Великая армия) (1807, 1812—1814)
 10-й армейский корпус (Австро-Венгрия) (1849—1859, 1866, 1883—1918)
 10-й корпус (армия Союза) (1862—1865)
 10-й армейский корпус (Германская империя) (1867—1919)
 10-й армейский корпус (Франция) (1870—1940)
 10-й резервный корпус (1871—1918)
 10-й армейский корпус (Российская империя) (1876—1918)
 10-й корпус (Османская империя) (1911—1919?)
 10-й корпус (Великобритания) (1915—1919, 1940—1945)
 10-й стрелковый корпус (1922—1941 (1), 1942 (2), 1943—1944 и 1944—1945 (3))
 10-й гвардейский стрелковый Будапештский корпус (1942—1957)
 10-й армейский корпус (вермахт) (1939—1945)
 10-й корпус (США) (1942—1968)
 10-й загребский армейский корпус (1944—1945)
 10-й корпус СС (1945)
 10-й корпус (ЮНА) (—1991)
 10-й корпус (Индия) (1971—)
 10-й корпус (Пакистан) (1974—)
 10-й корпус (КНДР) (2010—)

Кавалерийские корпуса 
 10-й кавалерийский корпус (1942)

Авиационные корпуса 
 10-й истребительный авиационный Сталинградский ордена Богдана Хмельницкого корпус (СССР) (1943—1949)
 10-й смешанный авиационный корпус (СССР) (1943)
 10-й штурмовой авиационный Одесско-Венский корпус (СССР) (1944—1946)

Артиллерийские корпуса 
 10-й артиллерийский Силезский корпус прорыва Резерва Главного Командования (1944—1945)

Воздушно-десантные корпуса 
 10-й воздушно-десантный корпус

Механизированные корпуса 
 10-й механизированный корпус (1-го формирования) (1941)
 10-й механизированный Краснознамённый корпус (1944—1945)

Танковые корпуса 
 10-й танковый Днепровский ордена Суворова корпус (1942—1945)
 10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус (1943—1945)